Jméno Roy Black má více nositelů:
 Roy Black (advokát) (* 1945), americký obhájce v trestních věcech a profesor práva
 Roy Black (zpěvák) (1943–1991), německý zpěvák a herec
 Roy Turnbull Black (1888–1962), americký šachista
 Roy Keith Black (1927–2009), irský podnikatel narozený ve Spojeném království